Aurore Jean z d. Cuinet (ur. 25 czerwca 1985 r. w Besancon) – francuska biegaczka narciarska, srebrna medalistka mistrzostw świata młodzieżowców.

Kariera 
Aurore zadebiutowała w zawodach Alpen Cup w Davos 11 grudnia 2004 roku, gdzie w biegu na 5 km techniką klasyczną zajęła 53. miejsce. Następnie pojawiła się na mistrzostwach świata juniorów w Rovaniemi, jednak nie osiągnęła tam dobrych wyników: była 50. w biegu łączonym, 29. w sprincie i 15. w biegu na 5 km techniką klasyczną. Prawie rok później uczestniczyła w mistrzostwach świata młodzieżowców w Kranju, zajmując 25. miejsce w biegu łączonym, 18. miejsce w sprincie i 21. miejsce w biegu na 10 km klasykiem. W Pucharze Świata zadebiutowała 16 grudnia 2006 roku w La Clusaz, gdzie zajęła 56. miejsce w biegu na 15 km techniką dowolną.

W 2007 roku wystąpiła na mistrzostwach świata młodzieżowców w Tarvisio, najlepszy wynik osiągając w sprincie klasykiem, który ukończyła na jedenastej pozycji. Nie cały rok później, na mistrzostwach świata młodzieżowców w Malles Venosta zdobyła srebrny medal w biegu na 10 km techniką klasyczną, ulegając tylko Rosjance Oldze Tiagaj. Wtedy też, 23 stycznia 2008 roku w Canmore Jean wywalczyła pierwsze pucharowe punkty, zajmując 30. miejsce w sprincie klasykiem. W 2009 roku wzięła udział w mistrzostwach świata w Libercu, tam była 25. w sprincie i 12. w biegu drużynowym wraz z Caroline Weibel.

Uczestniczyła także w igrzyskach olimpijskich w Vancouver w 2010 roku, gdzie w sprincie była 24., w biegu na 10 km stylem dowolnym 46., w biegu łaczonym na 15 km 32., a na 30 km klasykiem zajęła 14. miejsce. Wraz z koleżankami z reprezentacji: Karine Laurent Philippot, Cecile Storti i Celią Bourgeois zajęła na tych samych igrzyskach szóste miejsce w sztafecie. W 2011 roku brała udział w mistrzostwach świata w Oslo, gdzie jej najlepszym indywidualnym wynikiem było 31. miejsce w sprincie stylem dowolnym, a w sztafecie Francuzki w składzie: Aurore Jean, Laure Barthélémy, Celia Bourgeois i Emilie Vina zajęły trzynaste miejsce.

Po sezonie 2017/2018 zakończyła karierę.

Życie prywatne 
Aurore 16 maja 2010 roku wyszła za mąż na francuskiego biatlonistę Frédérica Jeana. Mieszka z mężem  w Les Rousses, tam także odbył się ich ślub. Jej ulubionym zajęciem jest gotowanie i chodzenie do kina. Jej brat Julien jest pilotem helikoptera. Bardzo lubi biegać sprinty.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  
 Profil na stronie FIS 

Francuscy biegacze narciarscy
Francuscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1985
Ludzie urodzeni w Besançon